Basado en la obra Dans sa candeur naïve de Jacques Deval adaptada al inglés por Valerie Wyngate y P. G. Wodehouse. De esta historia se hicieron tres versiones cinematográficas, siendo, la de George Cukor, la última.

Argumento 

Para poner celoso al hombre que quiere, una mujer finge mantener una relación sentimental con su secretario.

Otros créditos 

 Color: Blanco y negro
 Sonido: Western Electric Sound System
 Dirección artística: Cedric Gibbons
 Montaje: Robert Kern
 Asistente de dirección: Edward Woehler
 Sonido: Douglas Shearer
 Decorados: Edwin B. Willis
 Diseño de vestuario: Robert Kalloch

Enlaces externos 

 

her cardboard lover pelicula 1942
Películas con música de Franz Waxman